

Anno 
 801 o 801 a.C.

Codici 
 801 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Oak Ridge Observatory, nella Contea di Worchester (Massachusetts), degli USA

Matematica 
 801 – numero

Musica 
 801 (gruppo musicale)  – Banda britannica di art rock attiva negli anni settanta

Altro 
 801  – motore aeronautico radiale costruito dalla BMW durante la Seconda guerra mondiale.
 801  –  architettura di processori RISC della IBM utilizzata negli anni '70 e '80.
Tale numero, in giapponese, può essere pronunciato come yaoi, quindi nello yaoi fandom viene utilizzato come sinonimo.